Evander steht für:

 die lateinische Schreibweise von Euandros, antiker Heros
 Evander (Südafrika), Ort in der Provinz Mpumalanga
 Evander (Fußballspieler) (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Theodor Evander (1539–1620), deutscher evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Evandro